Handball-Europameisterschaft 2000 steht für:
 Handball-Europameisterschaft der Männer 2000
 Handball-Europameisterschaft der Frauen 2000